Zebra — mamífero da família Equidae

GNU Zebra — software de roteamento do sistema operacional GNU
Zebra Technologies — empresa de tecnologia dos Estados Unidos

Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de biologia